Вила-Флор (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Браганса. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Входит в экономико-статистический субрегион Доуру, который входит в Северный регион. Численность населения — 2,5 тыс. жителей (посёлок), 7,7 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 265,52 км².
Праздник посёлка — 24 августа.

Расположение 
Посёлок расположен в 65 км на юго-запад от адм. центра округа города Браганса.

Муниципалитет граничит:
 на северо-востоке — муниципалитет Маседу-де-Кавалейруш
 на востоке — муниципалитет Алфандега-да-Фэ
 на юго-востоке — муниципалитет Торре-де-Монкорву
 на юго-западе — муниципалитет Карразеда-де-Ансьянш
 на северо-западе — муниципалитет Мирандела

История 
Посёлок основан в 1286 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Асариш и Лодойнш (до реформы 2012—2013 годов — отдельные районы Асариш и Лодойнш)
 Бенльевай
 Кандозу и Карвалью-де-Эгаш (до реформы 2012—2013 годов — отдельные районы Кандозу и Карвалью-де-Эгаш)
 Фрейшиел
 Ройюш
 Сампайю
 Самойнш
 Санта-Комба-де-Вилариса
 Сейшу-де-Маньозеш
 Триндаде
 Вале-Фрешозу
 Вале-де-Торну и Моран (до реформы 2012—2013 годов — отдельные районы Вале-де-Торну и Моран)
 Вила-Флор и Набу (до реформы 2012—2013 годов — отдельные районы Вила-Флор и Набу)
 Вилаш-Боаш и Виларинью-даш-Азеньяш (до реформы 2012—2013 годов — отдельные районы Вилаш-Боаш и Виларинью-даш-Азеньяш)

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Муниципалитеты округа Браганса
Города Португалии